Motutakupu Island ist der Name folgender Inseln in Neuseeland:

 Motutakupu Island (Northland), vor der Küste der Region Northland
 Motutakupu Island (Waikato), vor der Küste der Region Waikato